Sezóna 1984/1985 byla 68. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Edmonton Oilers.

Konečné tabulky základní části

Play off

Ocenění

Externí odkazy 
Nejlepší v sezóně - Databáze NHL

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1984
Lední hokej v roce 1985